Norwich City FC, een voetbalclub uit het Engelse Norwich spelend in het Football League Championship.
Notts County FC, een voetbalclub uit het Engelse Nottingham spelend in de Football League Two.
Nairn County FC, een voetbalclub uit de Schotse Hooglanden spelend in de Highland League.